Blanchette ist der Familienname folgender Personen:

 Javeim Blanchette (* 1991), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 Patricia Blanchette (* 1957), US-amerikanische Logikerin und Philosophin

Siehe auch:
 Blanchet
 Blankscheit
 Planchette